Защита — селище, Шипуновський район, Алтайський край, Росія
 Защита — село, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, Україна